A Saucerful of Secrets US Tour – pierwsza amerykańska trasa koncertowa grupy Pink Floyd (druga w karierze zespołu), która wiodła wyłącznie przez USA; obejmowała 22 koncerty w 1968 roku.

Program koncertów 
 „Interstellar Overdrive”
 „Let There Be More Light”
 „Set the Controls for the Heart of the Sun”
 „Astronomy Domine”
 „Flaming”
 „A Saucerful of Secrets”

Na pierwszym koncercie w Los Angeles (26 lipca) po powyższym zestawie utworów zespół na koniec koncertu zagrał utwór „Matilda Mother”.

Lista koncertów 
 8 lipca – Chicago, Illinois – Kinetic Playground
 12 lipca – Detroit, Michigan – Grande Ballroom
 13 lipca – Ann Arbor, Michigan – Fifth Dimension
 15, 16 i 17 lipca – New York City, Nowy Jork – The Scene
 18, 19 i 20 lipca – Boston, Massachusetts – Boston Tea Party
 24 lipca – Filadelfia, Pensylwania – Philadelphia Music Festival
 26 i 27 lipca – Los Angeles, Kalifornia – Shrine Exposition Ball
 2, 3 i 4 sierpnia – San Francisco, Kalifornia – Avalon Ballroom
 9, 10 i 11 sierpnia – Seattle, Waszyngton – Eagles Auditorium
 16 i 17 sierpnia – Sacramento, Kalifornia – Sound Factory
 23 i 24 sierpnia – Los Angeles, Kalifornia – The Bank

Muzycy 
 David Gilmour – gitara prowadząca, wokal
 Roger Waters – gitara basowa, wokal
 Richard Wright – keyboardy, wokal
 Nick Mason – perkusja

Trasy koncertowe Pink Floyd
Trasy koncertowe w 1968

en:A Saucerful of Secrets US Tour